20,000 Leagues Under the Sea – film del 1905 diretto da Wallace McCutcheon
Ventimila leghe sotto i mari (20,000 Leagues Under the Sea) – film muto del 1916 diretto da Stuart Paton
Ventimila leghe sotto i mari (20,000 Leagues Under the Sea) – film del 1954 diretto da Richard Fleischer
Twenty Thousand Leagues Under the Sea – film TV d'animazione del 1973 di Hanna e Barbera
20,000 Leagues Under the Sea – film del 1985 diretto da Warwick Gilbert
20,000 Leagues Under the Sea – film TV del 1997 diretto da Michael Anderson
20.000 leghe sotto i mari (20,000 Leagues Under the Sea) – miniserie televisiva del 1997

Pagine correlate
 Ventimila leghe sotto i mari (disambigua)